Auras ist der Name

 eines Ortsteiles der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland, siehe Auras (Drebkau)
 des  Ortes Uraz (Oborniki Śląskie)   in der Stadt- und Landgemeinde  Oborniki Śląskie  im Powiat Trzebnicki in der  polnischen  Woiwodschaft Niederschlesien

Auras ist der Familienname folgender Personen:

 André Auras (* 1991), senegalesisch-französischer Fußballspieler
 Hans Auras (1929–2016), dt. Architekt; Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der HfT Stuttgart
 Heinz Auras (1925–1975), deutscher Fußballspieler
 Ludmila Lutz-Auras (* 1981), deutsche Politikwissenschaftlerin